Botswaans voetbalelftal (mannen)
 Botswaans voetbalelftal (vrouwen)